Ketzelsdorf ist der Name folgender Orte:

 Ketzelsdorf (Gemeinde Poysdorf), Katastralgemeinde von Poysdorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Ketzelsdorf bei Königinhof (a.d. Elbe), auch Ketzelsdorf im Riesengebirge, deutscher Name des Gemeindeteils Kocléřov der Gemeinde Vítězná, Okres Trutnov, Tschechien
 Ketzelsdorf bei Zwittau, heute Koclířov, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien